Queensbury má více významů:

 Queensbury (Londýn) – londýnská městská část (borough)
 Queensbury (stanice metra v Londýně) – stanice metra v Londýně
 Queensbury (West Yorkshire) – město v hrabství West Yorkshire
 Queensbury (New York) – město v americkém státě New York